Па́вел Гижи́цкий (): Гижицкий, Павел (ок. 1400 1463) — епископ плоцкий (1439—1463).
  (1692—1762) — польский архитектор.